Schotterinsel ist die Bezeichnung folgender geographischen Objekte:
 Schotterinsel (Neusiedler See), Insel im Neusiedler See
 Schotterinsel (Mur), Insel in der Mur